Сегунда 1957/1958 () — 27-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 36 команд.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1957/58 на lafutbolteca.com  

1957/1958
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1957 году
Спорт в Испании в 1958 году